«Nephew» — сингл американского репера Smokepurpp при участии Lil Pump, вышедший 6 августа 2018 года под лейблами Interscope и Alamo Records.

Видеоклип 
Видеоклип был выпущен 6 августа 2018 года. Видеоклип был спрежиссирован Миллисент Хейлс . В интервью с Billboard во время MTV Video Music Awards, Lil Pump отметил, что видео для его песни с Smokepurpp, которое было снято в Лондоне, было «классным», добавив: «Я был взволнован… Это дерьмо — огонь».

Критика 
Сингл получил в основном положительные отзывы. Кевин Годдард из HotNewHipHop назвал трек «бассовым» и «очень горячим».

Чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2018 года
Песни Smokepurpp
Песни Lil Pump